Ruffini ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Ruffini (1851–1906), deutscher Sänger
 Andre Ruffini (1590–1648), italienischer Steinmetz und Bildhauer im Kaiserlichen Steinbruch am Leithaberg
 Angelo Ruffini (1864–1929), italienischer Anatom und Neuropathologe, Namengeber der Ruffini-Körperchen
 Attilio Ruffini (1924–2011), italienischer Politiker
 Claudio Ruffini (1940–1999), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Ernesto Ruffini (1888–1967), italienischer Kardinal
 Giovanni Domenico Ruffini (1807–1881), englisch-italienischer Schriftsteller
 Giulano Ruffini (* 1944 oder 1945), französischer Kunstsammler und -händler
 Jacopo Ruffini (1805–1833), italienischer Patriot
 Johann Baptist von Ruffini (1672–1749), Salzkaufmann in Bayern
 Joseph Ruffini († 1749), Maler
 Mario Ruffini (1896–1980), italienischer Romanist, Rumänist und Übersetzer

 Remo Ruffini (* 1942), italienischer Theoretischer Physiker
 Sandro Ruffini (1889–1954), italienischer Schauspieler
 Simone Ruffini (* 1989), italienischer Schwimmer

Siehe auch:
 Ruffinihaus in der Münchner Altstadt
 Ruffini-Körperchen